Traité de Kalisz (1343), entre les chevaliers teutoniques et la Pologne
Traité de Kalisz (1813), entre la Russie et la Prusse contre